Kenneth I da Escócia
 Kenneth (Minnesota)
 Kenneth City

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos